Mirepoix (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mirepoix (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje